Hoogervorst ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Hoogervorst (* 1956), niederländischer Politiker (VVD)
 Jeffrey Hoogervorst (* 1984), niederländischer Fußballspieler